Enrique Cresto puede referirse a:
 Enrique Tomás Cresto, político justicialista.
 Enrique Tomás Cresto (nieto), político justicialista nieto del homónimo.